Westpreußen steht für
Provinz Westpreußen, preußische Provinz
Landsmannschaft Westpreußen, Vertriebenenverband
Danzig-Westpreußen, Reichsgau von 1939 bis 1945 
Regierungsbezirk Westpreußen, von 1922 bis 1939 Regierungsbezirk in Ostpreußen
Westpreußen (Schiff, 1940)
Westpreußen, deutscher Name des 1939 in Polen erbeuteten Schiffsneubaus Olza
Gauliga Danzig-Westpreußen, ab 1940 Fußballliga in der Zeit des Nationalsozialismus
SS-Truppenübungsplatz Westpreußen im Landkreis Konitz in Westpreußen